Juliusz Kleeberg (generał)
 Juliusz Kleeberg (urzędnik)